Ирак принимал участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме во второй раз за свою историю, и завоевал одну и единственную бронзовую медаль за всю историю выступлений Ирака на Летних олимпийских игр.

Бронза 
 Тяжёлая атлетика, мужчины — Абдул Вахид Азиз.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Страны на летних Олимпийских играх 1960 года
1960-е годы в Ираке